Moïse déposé sur les eaux ou Moïse exposé sur les eaux (ou sur le Nil) est un épisode biblique, où une femme de la tribu de Lévi place le berceau de son enfant Moïse sur les eaux du Nil (Exode 1, 8-22 et 2, 1-3).

Cet épisode a inspiré plusieurs œuvres, dont :
 Moïse exposé sur les eaux est une peinture de Nicolas Poussin de (1654),
 Moïse exposé sur les eaux est une peinture de Paul Véronèse,
 Moïse exposé sur les eaux du Nil est un tableau de Nicolas Hordubois (1701),
 Moïse exposé sur le Nil est une peinture de Adrien Guignet,
 Moïse exposé sur les eaux est une peinture de Nicolas Colombel,
 Moïse exposé sur le Nil est une gravure de Gustave Doré.

Voir aussi

Notes et références